De 13de editie van de UEFA Cup werd gewonnen door het Engelse Tottenham Hotspur in de finale tegen titelverdediger RSC Anderlecht. Beide wedstrijden eindigden op een gelijkspel, de strafschoppen moesten dus de finale beslissen.

Eerste ronde

Tweede ronde

Derde ronde

Kwartfinale

Halve finale

Finale

Externe links
Official Site
Results at RSSSF.com
Lijst van Europese wedstrijden van RSC Anderlecht

UEFA Cup
Europacupvoetbal 1983/84